Luiza Bernadotte, królowa Danii w latach 1906-1912
 Luiza Pruska, królowa jako żona króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III

Zobacz też 
 Skansen Górniczy Królowa Luiza